Костьково — название населённых пунктов:

Россия 
 Костьково — деревня в Демянском районе Новгородской области.
 Костьково — деревня в Пустошкинском районе Псковской области.
 Костьково — деревня в Калининском районе Тверской области.